Sint Nicolaasbrug (Amsterdam), een brug in de Nederlandse stad Amsterdam nabij het Station Amsterdam Centraal
Sint Nicolaasbrug (Haarlem), een brug in de Nederlandse stad Haarlem, staat ook bekend als de Koralenbrug